

Липовка — присілок, Атюр'євський район, Мордовія
 Липовка — присілок, Байкаловський район, Свердловська область
 Липовка — село, Бузулуцький район, Оренбурзька область
 Липовка — присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Липовка — селище, Ібресинський район, Чувашія
 Липовка — присілок, Кезький район, Удмуртія
 Липовка — присілок, Красноармійський район, Чувашія
 Липовка — присілок, Нагорський район, Кіровська область
 Липовка — селище, Режівський міський округ, Свердловська область
 Липовка — присілок, Увинський район, Удмуртія
 Липовка — присілок, колишнє Порозовське сільське поселення, Шарканський район, Удмуртія
 Липовка — присілок, колишнє Сосновське сільське поселення, Шарканський район, Удмуртія
 Липовка — присілок, Ядринський район, Чувашія
 Липовка — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія

Див. також 
 Липівка
 Липовка Перша
 Липовка Друга

ru:Липовка